Puchar Narodów w skokach narciarskich – nazwa klasyfikacji drużynowej Pucharu Świata w skokach narciarskich. Każdy kraj ma w klasyfikacji Pucharu Narodów tyle punktów, ile łącznie zdobyli do klasyfikacji indywidualnej PŚ reprezentujący go skoczkowie. Dodatkowe punkty przyznawane są też za konkursy drużynowe w PŚ – za 1. miejsce 400 pkt., za 2. – 350, za 3. – 300, za 4. – 250, za 5. – 200, za 6. – 150, za 7. – 100, a za 8. – 50. Drużyny sklasyfikowane poniżej 8. miejsca w zawodach drużynowych nie otrzymują za nie punktów.

Podium Pucharu Narodów

Mężczyźni

Kobiety

Najwięcej tytułów

Mężczyźni 
 19 –  (1980, 1981, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1993, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2022)
 9 –  (1983, 1987, 1989, 1994, 2004, 2013, 2016, 2018, 2021)
 7 –  (1984, 1985, 1988, 1995, 1996, 2000, 2001)
 3 –  (1997, 1998, 1999),  (2002, 2015, 2020)
 2 –  (2017, 2019)

Kobiety 
 4 –  (2015, 2016, 2020, 2021)
 2 –  (2012, 2013), (2014, 2017),  (2018, 2019)
 1 –  (2022)

Puchar Narodów w poszczególnych sezonach

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich
 Puchar Świata kobiet w skokach narciarskich

Puchar Świata w skokach narciarskich